Stefan Bengtsson kan avse någon av följande personer:
Stefan Bengtsson (professor), född 1961
Stefan Bengtsson (affärsman), född 1972, dotterson respektive systerson till H&M-direktörerna Erling Persson och Stefan Persson